Вирский () — украинская и польская фамилия. Известные носители: 

 Вирский, Мартын Мартынович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8386; 26 ноября 1850.
 Вирский, Павел Павлович (1905—1975) — советский артист балета, балетмейстер, народный артист СССР.
 Вирский, Юлиуш (1893—1960) — польский драматург.
---
 Вирская, Валерия Семёновна (1930—2016) — советская и украинская балерина, балетмейстер, народная артистка Украины.